Чемпионат мира по баскетболу среди ветеранов 2001 — шестой чемпионат мира максибаскетбола, проводимый под эгидой ФИМБА. В соревнованиях участвовало 100 команд из 26 стран.

Страны участников

Турнир

Мужчины

Женщины

Итоговый зачёт

Ссылки 
 Сведения о чемпионате мира на оф. сайте ФИМБА

Чемпионат мира по баскетболу среди ветеранов
2001 год в баскетболе